Строгая — женская форма фамилии Строгий.
 Строгая, Алиса Михайловна (род. 1943) — солистка Кировского театра, заслуженная артистка РСФСР.
 Таша Строгая (настоящее имя Ната́лья Викторовна Фроло́ва; род. 1974) — российский художник-модельер, телеведущая.